Де Крёйфф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Крёйфф, Андре (1895—1964, Амстелвен) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника.
 Де Крёйфф, Герард (1890—1968) — нидерландский офицер, олимпийский чемпион.